Detta är en lista över de 282 kommunerna i departementet Vendée i Frankrike.

Vend
Kommuner Vend